Dorfkirche Milow steht für:
 Dorfkirche Milow (Mecklenburg) in Mecklenburg/Vorpommern
 Dorfkirche Milow (Uckerland) im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Dorfkirche Milow (Milower Land) im Landkreis Havelland in Brandenburg